Тимофей Можайский:
 Можайский, Тимофей Иванович (1760—1805) — генерал-аудитор в Адмиралтейств-коллегии (1791—1796), обер-прокурора Сената (1799), действительный статский советник.
 Можайский, Тимофей Фёдорович (1830—1891) — контр-адмирал.